Leuchtthurm steht für
 Zum Leuchtthurm an der Ostsee, Freimaurerloge
 Der Leuchtthurm Wochenschrift zur Unterhaltung für das deutsche Volk
 Der Leuchtthurm, Vorläufer der Zeitschrift Deutsche Volkshalle